La Societat General d'Aigües de Barcelona és una obra del municipi de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'unes dependències realitzades amb maó vist, algunes d'elles cobertes a dues vessants i d'altres amb coberta plana.

L'edifici principal inclou les sales de màquines i calderes. Aquest edifici consta de tres grans naus completament lliures i una xemeneia. Al seu interior es troben les manxes d'impulsió de l'aigua per a l'abastament d'una zona de Barcelona i de la seva comarca.

El conjunt està envoltat per un parc, conegut com a "Parc de les Aigües".

Actualment s'hi ubica el Museu Agbar de les Aigües.

Referències 

Patrimoni monumental de Cornellà de Llobregat
Edificis de Cornellà de Llobregat
Edificis modernistes del Baix Llobregat